

Anno 
 1907 – (MCMVII in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1907 a.C.

Matematica 
 1907 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1907 Rudneva – asteroide della fascia principale del sistema solare